Nantang steht für:

 eine Kirche in der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis (Peking);
 die Großgemeinde Nantang (南塘镇) der Stadt Lufeng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nantang (Lufeng).